Custer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Custer Township (Illinois)
 Custer Township (Kansas)
 Custer Township (Antrim County, Michigan)
 Custer Township (Mason County, Michigan)
 Custer Township (Sanilac County, Michigan)
 Custer Township (Minnesota)
 Custer Township (Antelope County, Nebraska)
 Custer Township (Custer County, Nebraska)
 Custer Township (South Dakota)